Влади́мир Ви́кторович Зелено́вский (, СССР) — российский футболист.

Карьера 
Футболом начал заниматься в ЦПФ ФК «КАМАЗ», затем в 14-летнем возрасте его перевели в ДЮСШ «Ротор». Выступал за волгоградскую команду в Премьер-Лиге, в которой провёл 23 игры и забил 1 гол. После развала клуба Зеленовский сменил несколько российских команд разных дивизионов, но нигде не смог задержаться на большой срок.

Привлекался в юношескую и молодёжную сборные России.

В 2015 году вошёл в тренерский штаб Дениса Клюева в молодёжной команде московского «Локомотива». В 2017 году стал тренером по физической подготовке в воссозданном клубе «Казанка». Летом 2019 года покинул «Казанку» и перебрался в «Спартак-2». 10 января 2020 года покинул «Спартак-2» в связи со сменой главного тренера, который привёл в команду свой штаб.

В 2016—2017 годах играл за команду III дивизиона «Летний дождик» (Москва).

Достижения

Как игрок 
Носта:
 Первое место в зоне «Урал-Поволжье» Второго дивизиона ПФЛ 2006

Как тренер 
Актобе:
 Победитель Первой лиги Казахстана: 2020

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Динамо» Кострома
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Актобе»